Christianopolis steht für:
 Christianopolis, literarische Utopie, siehe Reipublicae Christianopolitanae descriptio
 Kristianopel, Ort in Karlskrona, Blekinge län, Schweden